Арган:

 Арган, Джулио Карло (1909—1992) — итальянский историк искусства и политик.
 Арган, Жан Робер (1768—1822) — французский математик-любитель швейцарского происхождения.
 Арган, Эмиль (1879—1940) — швейцарский геолог.